Muchang bezeichnet:

 Muchang (Jin’an) (木厂镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jin’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Muchang (Maguan) (木厂镇), Großgemeinde im Kreis Maguan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Muchang (Zhenkang) (木场乡), Gemeinde im Kreis Zhenkang in der chinesischen Provinz Yunnan